|-
| 186801 - ||  || 15 martie 2004 ||  || 
|-
| 186802 - ||  || 15 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186803 - ||  || 15 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186804 - ||  || 15 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 186805 - ||  || 12 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 186806 - ||  || 15 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186807 - ||  || 15 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186808 - ||  || 15 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186809 - ||  || 15 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186810 - ||  || 15 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186811 - ||  || 15 martie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 186812 - ||  || 14 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186813 - ||  || 16 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186814 - ||  || 16 martie 2004 ||  || 
|-
| 186815 - ||  || 16 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186816 - ||  || 26 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186817 - ||  || 16 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186818 - ||  || 17 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186819 - ||  || 17 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186820 - ||  || 17 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186821 - ||  || 17 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186822 - ||  || 29 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186823 - ||  || 31 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186824 - ||  || 16 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186825 - ||  || 16 martie 2004 ||  || 
|-
| 186826 - ||  || 17 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186827 - ||  || 18 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186828 - ||  || 19 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186829 - ||  || 18 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186830 - ||  || 19 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186831 - ||  || 19 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186832 Mosser ||  || 17 martie 2004 || Valmeca || Valmeca
|-
| 186833 - ||  || 18 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186834 - ||  || 19 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 186835 Normanspinrad ||  || 27 martie 2004 ||  || 
|-
| 186836 - ||  || 22 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186837 - ||  || 23 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186838 - ||  || 24 martie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 186839 - ||  || 27 martie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 186840 - ||  || 20 martie 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 186841 - ||  || 23 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186842 - ||  || 27 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186843 - || 2004 GV || 9 aprilie 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 186844 - ||  || 11 aprilie 2004 || Reedy Creek || 
|-
| 186845 - ||  || 12 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186846 - ||  || 12 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186847 - ||  || 11 aprilie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 186848 - ||  || 12 aprilie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 186849 - ||  || 12 aprilie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 186850 - ||  || 13 aprilie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 186851 - ||  || 15 aprilie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 186852 - ||  || 15 aprilie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 186853 - ||  || 12 aprilie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 186854 - ||  || 14 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186855 - ||  || 12 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186856 - ||  || 12 aprilie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 186857 - ||  || 12 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186858 - ||  || 13 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186859 - ||  || 14 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186860 - ||  || 14 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186861 - ||  || 14 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186862 - ||  || 16 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186863 - ||  || 17 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186864 - ||  || 16 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186865 - ||  || 17 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186866 - ||  || 19 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186867 - ||  || 20 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186868 - ||  || 20 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186869 - ||  || 19 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186870 - ||  || 16 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186871 - ||  || 19 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186872 - ||  || 21 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186873 - ||  || 22 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186874 - ||  || 25 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186875 - ||  || 25 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186876 - ||  || 29 aprilie 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 186877 - ||  || 25 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186878 - ||  || 20 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186879 - ||  || 9 mai 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186880 - ||  || 13 mai 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186881 - ||  || 9 mai 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186882 - ||  || 10 mai 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 186883 - ||  || 13 mai 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 186884 - ||  || 15 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186885 - ||  || 15 mai 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 186886 - ||  || 15 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186887 - ||  || 15 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186888 - ||  || 15 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186889 - ||  || 13 mai 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 186890 - ||  || 14 mai 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186891 - ||  || 15 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186892 - ||  || 15 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186893 - ||  || 13 mai 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186894 - ||  || 16 mai 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186895 - ||  || 16 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186896 - ||  || 18 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186897 - ||  || 16 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186898 - ||  || 23 mai 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186899 - ||  || 30 mai 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 186900 - ||  || 5 iunie 2004 || Palomar || NEAT
|-